

Spay – comune del dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)

Spay – comune del circondario di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)